Il singolare del torneo di tennis Generali Ladies Linz 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Amélie Mauresmo che ha battuto in finale Elena Bovina 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Amélie Mauresmo (campionessa)
 Assente
 Serena Williams (secondo turno)
 Vera Zvonarëva (quarti di finale)

 Nadia Petrova (semifinali)
 Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Karolina Šprem (primo turno)
 Elena Bovina (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 2004